La polyphite è un minerale del gruppo dell'epistolite scoperto nel 1992.

Collegamenti esterni 

Sorosilicati